Wariat (oryg. Maniac) – amerykański serial telewizyjny
 Wariat – zbiór opowiadań Huberta Klimko-Dobrzanieckiego
 Wariat – singel zespołu Strachy na Lachy

Zobacz też